Damernas flugvikt, 51 kg, i boxning vid olympiska sommarspelen 2016 avgjordes mellan den 12 och 20 augusti i Riocentro i Rio de Janeiro i Brasilien.

Medaljörer

Resultat

Referenser

Boxning vid olympiska sommarspelen 2016